Регатас (исп., порт. Regatas) — слово, присутствующее в названии ряда спортивных организаций.

Баскетбол 
 «Регатас» — аргентинский баскетбольный клуб.

Регби 
 «Регатас» — аргентинский регбийный клуб.

Футбол 
 «Клуб Регатас Бразил» — бразильский футбольный клуб.

См. также 
 Регата